Az Dinamo Tbiliszi (grúzul: საფეხბურთო კლუბი დინამო თბილისი, magyar átírásban: Szapehburto Klubi Dinamo Tbiliszi) egy grúz labdarúgócsapat, székhelye Tbilisziben található.

A legsikeresebb és legrégebbi grúz labdarúgócsapat, amely 1981-ben megnyerte a kupagyőztesek Európa-kupáját, 1964-ben és 1978-ban szovjet bajnoki címet ünnepelt, 19 alkalommal lett grúz bajnok, 13 alkalommal hódította el a grúz kupát és 7 alkalommal diadalmaskodott a grúz szuperkupa döntőjében.

Korábbi elnevezései 
 1925–1989: Gyinamo Tbiliszi
 1990–1991: Iberia Tbiliszi
 1991–1992: Iberia-Dinamo Tbiliszi

1992 ősze óta jelenlegi nevén szerepel.

Története

Klubalapítástól az első bajnokságig (1925–1935) 
Az SZK Dinamo Tbiliszi története 1925 őszére nyúlik vissza. A moszkvai Gyinamo-sportszövetség úgy határozott, hogy egy labdarúgóklubot létesít a Grúz SZSZK fővárosában, Tbilisziben. A rohamosan fejlődő és népszerűsödő labdarúgás ezekben az években indult világhódító útjára.

Az 1920-as években még nem rendeztek hivatalos labdarúgó-bajnokságot Grúziában, ezért a környékbeli csapatok barátságos mérkőzéseket játszottak egymással. A Gyinamo Tbiliszi első mérkőzését az azeri Gyinamo Baku ellen játszotta 1926. január 26-án. A mérkőzés a tapasztaltabb azeri klub 1–0-s sikerét hozta. Ezen a történelmi jelentőségű mérkőzésen a következő játékosok léptek pályára: D. Comaja, Pocshua, Blackman, Fjodorov, Anakin, Gonel, Pivovarov, Goldobin, Galperin, Maszlenyikov és V. Comaja. Három nappal később a Gyinamo egy másik azeri csapattal mérkőzött meg, és könnyed 3–0-s győzelmet aratott.

A Gyinamo felnőtt csapata a kezdetekben többnyire orosz nemzetiségű labdarúgókból állt, ezért 1927-ben a klub „Norcsi Gyinamojeli” („fiatal Gyinamósok”) néven ifjúsági csapatot alapított. Elsődleges célja, hogy fiatal, tehetséges játékosokat biztosítson a felnőtt keretbe, másodlagos célja a nemzeti sportélet és a jó képességű grúz sportolók felkutatása volt. A junior csapat számos, később Európahírű játékosokat adott a felnőtt keretnek, köztük a Gyinamo első szovjet bajnokságbeli kapusát, valamint olyan játékosokat, mint az első csapatkapitány Sota Savgulidze, a védő Mihail Minajev, vagy a csatár Vlagyimir Berdzenisvili.

A Gyinamo Tbiliszi évről évre egyre jobb teljesítményt nyújtott, számos barátságos mérkőzésen bizonyította az ifjú grúz labdarúgók rátermettségét és fizikai állóképességét, ezért a Szovjet labdarúgó-szövetség a formálódó másodosztályba helyezte.

A „koronázatlan bajnokok” időszaka (1936–1945) 
Az első hivatalos szovjet labdarúgó-bajnokságot 1936 tavaszán rendezték, a Gyinamo Tbiliszi a B csoportba (tulajdonképpeni másodosztály) nyert besorolást, amelyet a Gyinamo Harkov visszalépése után hét csapat alkotott. A grúz csapat egyöntetű fölénnyel, öt nyert mérkőzéssel és egyetlen döntetlennel megnyerte azt, ezzel egyértelműen bizonyította a Szovjet labdarúgó-szövetségnek, hogy megérett az első osztályú tagságra.

1936 őszén a Gyinamo Kijev ellen játszotta első élvonalbeli mérkőzését, amely 2–2-es döntetlent eredményezett. A gólokat Nyikolasz Szomov, és a legendás Borisz Pajcsadze szerezték, a csapat pedig az A. Dorohov, S. Savgulidze, B. Berdzenisvili, N. Anakin, V. Jorbenadze, G. Gagua, I. Panyin, M. Berdzenisvili, B. Pajcsadze, M. Aszlamazov és N. Szomov összeállításban lépett pályára.

Első bajnoki győzelmét 1936. szeptember 25-én a Szpartak Moszkva ellen aratta. Az 1–0-s végeredménnyel zárult mérkőzésen Miheil Berdzenisvili talált a halóba. Sokáig nagy reménnyel pályázott a bajnoki címre is, azonban a Krasznaja Zarja Lenyingrad elleni 3–2-es fiaskó megpecsételte a tbiliszi csapat sorsát,
a bajnokságot végül a harmadik, bronzérmes helyen fejezte be.

Az első élvonalbeli idény nemcsak a dobogós helyezés, hanem a Szpartak Moszkva elleni szovjetkupa-negyeddöntő miatt is emlékezetes maradt, amit az újrajátszott mérkőzésen a Gyinamo Tbiliszi a hosszabbításban lőtt három góljának köszönhetően nyert meg. A mérkőzés végeredménye 6–3 volt. A grúz csapat végül egészen a döntőig menetelt, ahol a Lokomotyiv Moszkva állta útját, és 2–0-s győzelemmel hódította el az első trófeát.

A Gyinamo első nemzetközi mérkőzését 1937-ben egy spanyol csapat ellen játszotta, de a lelkesedés kevésnek bizonyult a kor technikás labdarúgását bemutató „baszkok” ellen. A mérkőzésen 2–0-s vereséget szenvedett.

A „koronázatlan bajnokok” időszaka az 1930-as évek második felétől a második világháború kitöréséig tartott. A Gyinamo Tbiliszi ugyan számos alkalommal a siker kapujának közelébe lépett (1939-ben második lett), de bajnoki címet még közel 30 évig nem ünnepelhetett.

A második világháború után (1945–1960)

Sikerei

Nemzeti

A Szovjetunióban 
 Szovjet bajnok:
 2 alkalommal (1964, 1978)

 Szovjetkupa-győztes:
 2 alkalommal (1976, 1979)

Grúziában 
 Grúz bajnok:
 19 alkalommal (1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2003, 2005, 2008, 2013, 2014, 2016, 2019, 2020, 2022)

 Grúzkupa-győztes:
 13 alkalommal (1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2003, 2004, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016)

 Grúz szuperkupa-győztes:
 5 alkalommal (1996, 1997, 1999, 2005, 2008)

Nemzetközi 
 Kupagyőztesek Európa-kupája-győztes:
 1 alkalommal (1981)

 FÁK-kupa-győztes:
 1 alkalommal (2004)

Eredményei

A szovjet labdarúgó-bajnokságban

A grúz labdarúgó-bajnokságban

Európaikupa-szereplés

Összesítve

Szezonális bontásban 

Megjegyzés:
 * hazai pályán

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 A Dinamo Tbiliszi hivatalos honlapja
 A Dinamo Tbiliszi adatlapja az uefa.com-on 
 A Dinamo Tbiliszi adatlapja a klisf.info-n 

Grúz labdarúgócsapatok
1925-ben alapított labdarúgócsapatok